LOZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto London-Corbin Airport, London (Kentucky), Stati Uniti
 loz – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua lozi